Bantia är ett släkte av bönsyrsor. Bantia ingår i familjen Thespidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Externa länkar
Tree of Life, med bild

Källor 

Bönsyrsor
Bantia